Ceylan kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Koilani (ort i Cypern), Eparchía Lemesoú,

Turkiet 

 Ceylan (ort i Turkiet), Şanlıurfa, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar